П'єррфі́тт-ан-Бовезі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північ від Парижа, 55 км на південний захід від Ам'єна, 10 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 141 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 389,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 П'єррфітт-ан-Бовезі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету П'єррфітт-ан-Бовезі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза